La Flandre libérale est un titre de périodique porté par :
 La Flandre libérale, un magazine francophone belge ayant paru de 1847 à 1849 ;
 La Flandre libérale, un journal francophone belge ayant paru de la fin de 1874 à 1975.